Пло́щадь Борцо́в Револю́ции — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Площадь Борцов Революции — площадь в Омске
 Площадь Борцов Революции — площадь в Тюмени
 Площадь Борцов Революции — площадь во Владивостоке

См. также 

 Площадь Революции
 Улица Борцов Революции